

Anno 
 983 o 983 a.C.

Codici 
 983 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di San Fernando, nella provincia di Cadice, della regione spagnola dell'Andalusia

Matematica 
983 – numero